Альберт Кунц (; 4 декабря 1896, Бенневиц — 23 января 1945, концлагерь Дора-Миттельбау, Нордхаузен) — немецкий политический и общественный деятель, коммунист, подпольщик, антифашист.

Биография 
Металлист. Участник Первой мировой войны с 1915 года. В 1916 году был ранен под Верденом и до конца войны находился в госпиталях.

Член Независимой социал-демократической партии Германии. Участник ноябрьской революции 1918 г., был избран в солдатский совет. В 1919 году — член совета рабочих и солдат в Вурцене. В том же году стал соучредителем местного филиала КП Германии в Вурцене, позже был избран в городской совет, Возглавлял местное рабочее движение. За политическую деятельность преследовался властями.

В 1929 году переехал в Берлин, где стал кандидатом в ЦК КП Германии. Партия отправила его в Москву на учёбу в Международную ленинскую школу. После девятимесячного пребывания в СССР, в 1930 году вернулся в Германию и стал секретарём Берлинско-Бранденбургской окружной партийной организации.

В апреле 1932 года был избран в прусский ландтаг. С июня 1932 года до своего ареста 12 марта 1933 года занимал пост политического секретаря партийного округа Гессен-Франкфурт. Осенью 1933 года был арестован по обвинению в государственной измене в связи с террористическим актом на площади Бюловплац в Берлине, и сразу после этого обвинён в убийстве полицейского в Берлине.

Отправлен в концентрационный лагерь Лихтенбург. Новое судебное разбирательство за государственную измену закончилось в апреле 1935 года приговором к 15 месяцам тюремного заключения, который он отбывал в Касселе. Затем был снова взят под стражу и доставлен в концлагерь Лихтенбург, где работал на строительстве разных сооружений. Вместе с товарищами по партии (Вальтер Штеккер, Теодор Нойбауэр) создал нелегальную организацию КПГ в концлагере Лихтенбург. После отправлен в концлагерь Бухенвальд, где также организовал подпольную группу КПГ.

После нескольких месяцев, поведённых в карцере за нелегальную деятельности и сопротивление нацистам, был переведен в филиал концентрационного лагеря Бухенвальд в Касселе. В сентябре 1943 года переведен в недавно построенный концентрационный лагерь Дора-Миттельбау близ Нордхаузена, один из наиболее тяжёлых по режиму лагерей Германии. Стал руководителем подпольного антифашистского комитета концлагеря Дора, в который входили русские, чехи, французы и немецкие коммунисты, организовал на заводе саботаж под лозунгом «чем медленнее работаешь, тем ближе к миру!». Заключённые находили способы приведения в негодность наиболее тонких агрегатов ракет ФАУ-2. В ноябре 1944 года гестапо удалось напасть на след подпольного антифашистского комитета.

В ночь с 22 на 23 января 1945 года А. Кунц умер во время допроса.

Память 
 В ГДР был признан героем. Его имя носили улицы, площади, рабочие коллективы и бригады, 20 организаций Союза свободной немецкой молодёжи, четыре школы, два дома молодежи, детский сад, кинотеатр в Требзене, казармы, три военных и военизированных формирования, спортивные учреждения, стадион в Нордхаузене, футбольная команда (Albert-Kuntz-Sportpark), парк и др. В 1971 году была установлена бронзовая статуя борца сопротивления в натуральную величину. Кроме того, его имя носит крупная пекарня в Гаване.
 В 1968 году почта ГДР выпустила марку, посвящённую А. Кунцу.
 В 1967 студия ДЕФА сняла двухсерийный документальный фильм о Кунце — «Замороженные молнии» («Die gefrorenen Blitze»).

Примечания

Ссылки 
 Биография

Депутаты городских советов Германии
Коммунисты Германии
Участники Ноябрьской революции
Участники немецкого движения Сопротивления
Депутаты прусского ландтага
Заключённые концлагеря Бухенвальд
Участники Первой мировой войны (Германия)